Kenya Red Cross Society, Società Nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Kenya